Get Back – canzone dei Beatles del 1970
 Get Back – canzone del rapper statunitense Ludacris del 2004
 Get Back – singolo della cantante statunitense Demi Lovato del 2008
 Get Back (ASAP) – canzone della cantante rumena Alexandra Stan del 2011
 Get Back – singolo degli Information Society del 2014
Get Back Records – etichetta musicale italiana
The Beatles: Get Back – documentario del 2021